Alla tiders Pelle Svanslös är en barnbok skriven av Gösta Knutsson som kom ut 1951. Det är den elfte boken om Pelle Svanslös.

Källor 

Svenska barnböcker
Uppsala i skönlitteratur
Skönlitteratur 1951
Verk av Gösta Knutsson